Op het Australian Open 2020 speelden de vrouwen en mannen in het gemengd dubbelspel van 24 januari tot en met 1 februari 2020.

Toernooisamenvatting 
Van de titelhouders Barbora Krejčíková en Rajeev Ram had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Krejčíková speelde samen met de Kroaat Nikola Mektić – zij vormden het vijfde reekshoofd. Krejčíková prolongeerde haar titel.

De als eerste geplaatste Barbora Strýcová en Marcelo Melo werden in de eerste ronde uitge­schakeld.

Het als vijfde geplaatste duo Barbora Krejčíková en Nikola Mektić won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Bethanie Mattek-Sands en Jamie Murray in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Tsjechische Krejčíková had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; de Kroaat Mektić geen.

Belgische en Nederlandse deelnemers 
Twee Belgische kandidaten speelden mee:
 Joran Vliegen speelde samen met de Chinese Zheng Saisai — zij bereikten de kwartfinale.
 Kirsten Flipkens verscheen aan de start met Oostenrijker Jürgen Melzer – zij verloren meteen hun openingspartij.

Er waren ook twee Nederlanders in het gemengd dubbelspel:
 Jean-Julien Rojer en de Australische Samantha Stosur waren als zevende geplaatst – zij kwamen niet voorbij de tweede ronde.
 Wesley Koolhof speelde samen met de Tsjechische Květa Peschke – zij strandden al in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema Australian Open
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 2020